Simplonpas, een bergpas in Zwitserland
Simplontunnel, een tunnel in Zwitserland
Simplon (departement), een voormalig Frans departement
Simplon (gemeente), een gemeente in het Zwitserse Wallis
Simplon (metrostation), een station aan lijn 4 van de Parijse metro
Simplon (poppodium), een poppodium in de stad Groningen
Simplon (fiets), een fietsmerk